Choules ist der Name von

 Claude Stanley Choules, offiziell letzter Veteran des Ersten Weltkrieges

Choules bezeichnet

 HMAS Choules, ein australisches Landungsschiff der Bay-Klasse, benannt nach Claude Stanley Choules